Gucheng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gucheng (socken i Kina, Henan, lat 32,69, long 112,96), 
 Gucheng (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 40,53, long 111,34), 
 Gucheng (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,15, long 107,48), 
 Gucheng (socken i Kina, Henan, lat 32,88, long 114,05), 
 Gucheng (socken i Kina, Henan, lat 32,54, long 115,33), 

Robotskapade Kinaförgreningar